Panter nebo panther může být:

zoologie 
 Panthera – konkrétní rod, z podčeledi velkých koček (Pantherinae)
 levhart nebo jaguár
 černý panter – melanistická forma výše zmíněných velkých kočkovitých šelem
 z podčeledi malých koček (Felinae)
 floridský panter – floridský poddruh pumy (P. concolor coryi)

mytologie
 panter (mytologie) – bájné samotářské zvíře se skvrnou na zádech

heraldika
 panter (heraldika) – heraldické zvíře s tělem lva a špičatou tlamou, ze které šlehají plameny.

vojenství
 Eurocopter AS565 Panther – vojenský vrtulník vyráběný firmou Eurocopter od roku 1986
 Grumman F9F Panther – proudový stíhací letoun US Navy z přelomu 40. a 50. let 20. století
 K2 Black Panther – jihokorejský hlavní bojový tank vyráběný od roku 2008
 Panther KF51 – německý hlavní bojový tank poprvé představený v roce 2022
 Panzer V Panther – německý střední tank vyráběný v letech 1943–1945
 SMS Panther – dělový člun třídy Iltis německého císařského námořnictva, který se proslavil zejména díky „Skoku Panthera do Agadiru“ v červenci 1911
 SMS Panther (1885) – chráněný křižník rakousko-uherského C. a k. námořnictva z roku 1885, který vykonal v letech 1896-1898 cestu na Dálný východ

sport
 Florida Panthers – hokejový klub z Floridy, hraje severoamerickou NHL
 Panthers Praha – florbalový klub s členskou základnou na Praze 13

jiné
 Panther – značka motocyklů vyráběných britskou firmou Phelon & Moore
 Panther De Ville – luxusní automobil
 Panther Westwinds – výrobce luxusních sportovních automobilů z Velké Británie (Surrey), založeno v roce 1972
 Armstrong Siddeley Panther – britský letecký motor z 20. let 20. století
 Rosenbauer Panther –  velkokapacitní cisterna, letištní hasičský speciál firmy Rosenbauer
 Růžový panter – více různých významů, rozcestník